

Монастирка — село, Жаксинський район, Акмолинська область

Монастирка — присілок, Каменськ-Уральський міський округ, Свердловська область
 Монастирка — присілок, Сосьвинський міський округ, Свердловська область
 Монастирка — село, Шегарський район, Томська область